Global significa que se refiere al mundo y al propio planeta Tierra, y también puede hacer referencia a :

Medio ambiente 
 Calentamiento global, fenómeno referido al aumento de la temperatura media global.
 Efectos del calentamiento global, estudio sobre el calentamiento global.
 Controversia sobre el calentamiento global, discusión sobre la existencia, naturaleza, causas y consecuencias, del calentamiento global antropogénico.

 Enfriamiento global, conjetura elaborada en el decenio de 1970 sobre un inminente enfriamiento de la superficie de la Tierra y la atmósfera.

 Oscurecimiento global, el que describe la reducción gradual de la cantidad de luz solar observada que alcanza la superficie terrestre desde los años cincuenta (siglo XX).

 Cambio global, conjunto de cambios ambientales que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta.

 Glaciación global, teoría paleoclimática que sostiene la ocurrencia durante el período Criogénico de una o varias glaciaciones de escala global.

 Bóveda Global de Semillas de Svalbard, enorme despensa subterránea de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, situado cerca de Longyearbyen en el archipiélago noruego de Svalbard.

Sociología, diálogo social, prospectiva 
 Pacto global o Pacto mundial.

 Proyecto Conciencia Global.

Urbanismo, geografía urbana 
 Ciudad global, concepto de geografía urbana promovido por el departamento de geografía de la Universidad de Loughborough .

Comunicación, medios de comunicación 
 Aldea global, término acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan.

Navegación aérea y sistemas de posicionamiento 
 Sistema de posicionamiento global por satélite, que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo, etc… con una precisión muy grande.

Lexicología y lingüística 
 Término global, palabra que designa a un conjunto o agrupación de conceptos relacionados.

Salud y sanidad 
 Reeducación postural global, enfoque terapéutico de posturología desarrollado por Philippe Emmanuel Souchard a principios de 1980, y utilizado por los fisioterapeutas o terapeutas físicos.

Organizaciones, compañías, ramas de actividad 

 Global Humanitaria, organización independiente, laica y plural.
 Global Aviation Holdings.
 Global Benchmarking Network (GBN).
 Global Crossing, compañía de telecomunicaciones con base en Bermuda.
 Global_(empresa_de_transporte) empresa de autobús en Gran Canaria
 Global Radio, radioemisora comercial británica.
 Global Television Network, emprendimiento canadiense (cadena de televisión de habla inglesa que emite para todo Canadá).
 Global TV, cadena de televisión regional-nacional privada de Venezuela.
 Global Televisión, canal de televisión peruano.
 Canwest Global Communications Corp., conglomerado canadiense.
 Global Environment Facility (GEF) o Fondo Mundial para el Medio Ambiente, asociación global.
 Global Reporting Initiative o Iniciativa de Reporte Global, institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social.

Matemática, informática, y ciencias en general 
 Simetría global, simetría que concierne a todos los puntos del espacio-tiempo estudiado (teoría cuántica de campos).
 Variable global (informática), variable accesible en todos los ámbitos de un programa informático.
 Mapa Global, conjunto de mapas digitales que cubren el mundo entero, y que expresan el estado del medio ambiente mundial.

Mundo político y empresarial 
 Índice de Competitividad Global, desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial, y que evalúa economías de países desarrollados y en desarrollo.

 Índice de Paz Global,  indicador que mide el nivel de paz de un país o región.

 Gobernanza mundial o Gobernanza global, en el contexto de la llamada mundialización.

 Global Greens o Global verde, red internacional que agrupa a partidos ecologistas.

 Global politics o Políticas globales, disciplina que estudia el modelo político y económico del mundo, así como los estudios en sí mismos.

Otros usos 
 Global Cebu FC, club de fútbol de Filipinas.